Blado kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Blado, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Blado, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar